Tillyard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert John Tillyard
 Robin John Tillyard